Michał Eustachy Stankiewicz (zm. 1680) – podkomorzy żmudzki, ciwun ejragolski
 Michał Stankiewicz – radziecki wojskowy
 Michał Stankiewicz – piłkarz ręczny
 Michał Stankiewicz – pastor baptystyczny